A furulya lehet

 furulya vagy blockflöte
 harántfurulya vagy fuvola, ennek népi változata, az oldalfúvós furulya
 egykezes furulya
 hatlyukú furulya, a népzenében leginkább elterjedt furulyaféle
 hosszú furulya, szélfurulya népi hangszerek